Näs säteri eller Nääs säteri kan syfta på

 Näs säteri, Norrköping – en herrgård i Östra Stenby församling i Norrköpings kommun
 Nääs säteri, Södermanland – ett säteri i Nyköpings kommun i Södermanland

Se även 
 Näs (olika betydelser)